Tribus – nell'antica Roma, forma di raggruppamento sociale
Tribus – categoria tassonomica delle forme viventi
Tribus – EP dei Sepultura pubblicato nel 1999
Arnold Tribus (1952) – giornalista italiano
Myron Tribus (1921-2016) – ingegnere statunitense

Pagine correlate
Tribù (disambigua)